Николь Райнхардт (; род. 2 января 1986, Лампертхайм) — немецкая каноистка. Чемпионка Олимпийских игр в Пекине на дистанции K-4 500 м.

Райнхардт также завоевала 8 золотых медалей на чемпионатах мира по гребле на байдарках и каноэ (K-1 500 м: 2005, 2011, K-2 200 м: 2007, K-1 4 x 200 м: 2009, 2010, 2011, K-2 500 м: 2007, K-4 200 м: 2005) и пять серебряных медалей (K-2 200 м: 2009, K-2 500 м: 2009, K-4 200 м: 2006, K-4 500 м: 2009, 2010).

В 2008 году снялась для журнала Playboy, где позировала с золотой медалью.

Примечания

Ссылки 
 Canoe09.ca profile
 ICF medalists for Olympic and World Championships — Part 1: flatwater (now sprint): 1936—2007.
 ICF medalists for Olympic and World Championships — Part 2: rest of flatwater (now sprint) and remaining canoeing disciplines: 1936—2007.
 kanu.de profile 
 Official website 
 Sports-reference.com profile 

Олимпийские чемпионы от Германии
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2008 года
Гребцы на байдарках и каноэ Германии
Олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы мира по гребле на байдарках и каноэ